Neochori (  für ‚Neudorf‘ oder ‚Neuer Ort‘) ist der Name zahlreicher Ortschaften im griechischsprachigen Raum, darunter

 Neochori (Afetes), Dorf der Gemeinde Notio Pilio, Region Thessalien
 Neochori (Notia Kerkyra), Dorf auf der Insel Korfu, Region Ionische Inseln
 Neochori (Kastro-Kyllini), Dorf der Gemeinde Kastro-Kyllini, Region Westgriechenland
 Neochori (Samos), Dorf auf der Insel Samos, Region Nördliche Ägäis
 Neochori (Chios), Dorf auf der Insel Chios, Region Nördliche Ägäis
 Neochori (Paramythia), Dorf der Gemeinde Paramythia, Region Epirus
 Neochori (Kreta), Dorf auf der Insel Kreta
Neochori (Serres/Serron), (Region Nordgriechenland/Makedonien)